Фонтенуа́-сюр-Мозе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 50 км на південь від Меца, 15 км на захід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 347,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Фонтенуа-сюр-Мозель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтенуа-сюр-Мозель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель